У́лица Лихачёва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Академика Лихачёва — улица в Абакане.
 Улица Лихачёва — улица в Красноярске.
 Улица Лихачёва — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Лихачёва — улица в Саранске.

Украина 
 Улица Лихачёва — улица в Днепре.
 Улица Лихачёва — улица в Донецке.
 Улица Лихачёва — улица в Запорожье.

См. также 
 Лихачёвский переулок — четыре улицы в Москве.